Назаров Михаил Алексеевич (24 мая 1927, Кананикольское — 29 августа 2019, Уфа) — советский, российский живописец, заслуженный художник Башкортостана (2002).

Биография 
Назаров Михаил Алексеевич родился 24 мая 1927 года в селе Кананикольское Зилаирского кантона Башкирской АССР, ныне Зилаирского района Республики Башкортостан, в семье служащих.

С 1932 года семья Назаровых жила в Мраково, затем переехала на Тубинский рудник.

С 1941 по 1945 год Михаил работал в шахте наравне со взрослыми. Среднюю школу окончил в Магнитогорске.

Затем поступает в Башкирское художественно-театральное училище в Уфе, где большое влияние на формирование его как художника оказали педагоги Александр Тюлькин и Борис Лалетин. После окончания училища он работал в школе учителем рисования.

В 1958 году Михаил Назаров окончил факультет живописи Государственного художественного института в Таллине. С 1958 года живёт и работает в Уфе. На кафедре живописи, рисунка и композиции Уфимского Государственного института искусств работал в 1979—1982 гг., на вновь открытой кафедре живописи УГАИ продолжает трудиться с 1991 года.

С 1981 года — член Союза художников СССР.

Творчество 
В живописи и в рисунке обращается к башкирским сюжетам: «Мои друзья Тимур и Мининур», «Кумысницы». «Минур и Мунира». «Нарядная Гафифа».

Александром Пантелеевым участвовал в создании мозаичных панно при художественном оформлении общественных зданий Уфы, Ишимбая и Стерлитамака.

Основные работы: «Застолье» (х., темпера, 1970, Гос. Третьяковская гал.), триптих «Житие-бытие Зинки Пустыльниковой» (х., темпера, 1980-91, Челябинская карт. гал.); «Пир» («Голова ты моя, голова», х., темпера, 1964), «Базар с гусями» (х., темпера, 1972), «Трудовики» (х., м., 1974) — все в Екатеринбургской карт. гал.; «Распятие» (х., темпера, 1976, Музей совр. иск-ва «Восток», Уфа); «Минур и Мунира» (б., ф., темпера, 1976, Музей совр. иск-ва, Москва); «Женщины войны» (х., темпера, коллаж, 1976, собств. авт.); «На тракторе» (х., темпера, 1969), «Кучумовский вечер» (х., темпера, 1986) — обе в Художественном музее им. М. В. Нестерова.

Работы Михаила Алексеевича хранятся в Уфимском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее, Челябинской и Екатеринбургской картинных галереях, Новосибирской ГХМ, РМИИ (Йошкар-Ола). Картины «Баймакский базар», «Натюрморт», «Портрет матери» и другие находятся в Художественном музее им. М. В. Нестерова.

Написал цикл статей о художниках Башкортостана.

Выставки 
В 1959 году впервые участвовал в выставке.

Первая персональная выставка состоялась в 1989 году в Свердловске, где он представил около 220 художественных и графических работ.

Позже прошли его выставки в Уфе.

В составе группы «Сары-Бия» выставлялся в Челябинске, Москве, Йошкар-Оле, Новосибирске, Вене и Зальцбурге.

Награды и премии 
 Премия имени Г. С. Мосина (2001).
 «Заслуженный художник Республики Башкортостан» (2002).

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979.
 Сары бия. «Желтая лошадь»: Каталог. Авт.-сост. М.Шашкина. М., 1991.
 13 уральских художников: Каталог. Екатеринбург, 1992.
 Михаил Назаров: Живопись. Графика. Альбом. Уфа, 1993.
 Они любили искусство в себе (о творчестве А. А. Кузнецова и А. В. Пантелеева) // Истоки . — № 8. — 1991;
 Наш бог — наше сердце — наш барабан (о живописи Д. Д. Бурлюка) // Рампа. — № 7-8. — 1994;
 В его картинах кипучесть самой жизни (о творчестве С. А. Лебедева) //Рампа. — № 9-10. — 1995;
 О творчестве Дамира Ишемгулова // Рампа. — № 7-8. — 2000.

Примечания

Ссылки 
http://www.shrb.ru/painting/nazarov.htm
http://www.hrono.info/text/2008/lebed01_08.html
Виталий Пацюков о творчестве художника Михаила Алексеевича Назарова

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы
Выпускники Уфимского училища искусств
Выпускники Эстонской академии художеств